Bonnie y Clyde o Bonnie and Clyde puede referirse a:

 Bonnie y Clyde, Bonnie Parker y Clyde Barrow, famosa pareja de criminales estadounidenses fallecidos en 1934.
 Bonnie y Clyde (película), película de 1967 sobre la pareja mencionada.
 Bonnie and Clyde (miniserie), miniserie documental del 2013 sobre la pareja mencionada.
 '97 Bonnie & Clyde, canción del álbum The Slim Shady LP de Eminem.
 Bonnie & Clyde, canción del álbum A Page de Yuqi.
Bonnie & Clyde ( canción) de Serge Gainsbourg del âlbum " Initials B.B." y " Bonnie & Clyde" junto a Brigitte Bardot 1968.